«После́дняя доро́га» — советский художественный фильм  о последних часах жизни Пушкина. Производство: киностудия «Ленфильм», Второе творческое объединение. Снят на литературной основе пьесы Михаила Булгакова «Александр Пушкин» (в титрах имя Булгакова не было указано). Сценаристами выступили Яков Гордин и режиссёр ленты Леонид Менакер.

Сюжет 
Фильм начинается ночью 27 января 1837 года, когда основные события в жизни Александра Пушкина, приведшие к трагедии, уже произошли. Впереди — дуэль на Чёрной Речке и гибель поэта.

Создатели 
 Режиссёр — Леонид Менакер
 Сценаристы — Яков Гордин, Леонид Менакер
 Оператор — Владимир Ковзель
 Композитор — Андрей Петров
 Художник-постановщик — Марксэн Гаухман-Свердлов, Д. Манэ
 Монтажёр — Ирина Руденко
 Звукооператор — Оксана Стругина

В ролях 
 Юрий Хомутянский — Пушкин
 Александр Калягин — Жуковский
 Вадим Медведев — Вяземский
 Ирина Купченко — Вера Вяземская
 Елена Караджова — Наталья Гончарова
 Иннокентий Смоктуновский — барон Геккерн
 Гедиминас Сторпирштис — Дантес
 Андрей Мягков — Дубельт
 Анна Каменкова — Александра Гончарова
 Сергей Сазонтьев — Данзас
 Вячеслав Езепов — Александр Тургенев
 Альберт Филозов — Уваров
 Иван Краско — ротмистр Ракеев
 Всеволод Кузнецов — Вереянов
 Сергей Жигунов — корнет Чичерин
 Михаил Глузский — подполковник Шишкин
 Ольгерт Кродерс — Нессельроде
 Римма Маркова — мадам Нессельроде
 Александр Романцов — кавалергард
 Пётр Шелохонов — Стефанович
 Виктор Шульгин — Никита Козлов
 Владимир Матвеев — секретарь Дубельта
 Рэм Лебедев — Арендт
 Олег Казанчеев — д’Аршиак
 Елена Ивочкина — Екатерина Гончарова
 Валерий Доронин — Николай I
 Виктор Бычков — Павел, слуга
 Гали Абайдулов — танцор на балу (в титрах не указан)
 Юрий Стоянов — лейб-гусарский офицер, приятель Дантеса (в титрах не указан)

Литература 
 Домашняя синематека. Отечественное кино 1918—1996 / Каталог игровых фильмов… — М., Дубль-Д, 1996 ISBN 5-900902-05-6
 Фоняков Илья, Правда трагедии, «Литературная газета», 1987, 4 февраля
 Дмитревская Марина, Но камера скользит… «ВП», 1987, 4 февраля
 Поздняков Александр, Последняя дорога, «Советский фильм», 1987, № 4
 Листов В., «Но только нет судьбы поэта…», «Искусство кино», 1987, № 6
 Гуревич С., Биографический фильм, или Гадание по Пушкину // В сб.: Дома у Пушкина. — СПб., АРС, 1994

См. также 
 Пушкин. Последняя дуэль

Ссылки 
 «Последняя дорога» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Экранизации произведений Михаила Булгакова
Фильмы-биографии СССР
Фильмы об Александре Пушкине
Фильмы:Персонаж:Пётр Вяземский
Фильмы:Персонаж:Василий Жуковский
Фильмы:Персонаж:Николай I
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы СССР 1986 года
Фильмы на русском языке
Фильмы о Санкт-Петербурге
Кинофильмы, имеющие телеверсии
Смерть Пушкина